Wolmsdorf bezeichnet:

 Wolmsdorf (heute Rogóżka), ein wüstes Dorf im Powiat Kłodzki in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 Wolmsdorf (heute Sosnowa), nördlicher Nachbarort von Kamieniec Ząbkowicki im Powiat Ząbkowicki in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 Kleinwolmsdorf, Ortsteil der Gemeinde Arnsdorf im Landkreis Bautzen in Sachsen
 Langenwolmsdorf, Ortsteil der Stadt Stolpen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen
 Steinigtwolmsdorf, ein Ort und die zugehörige Gemeinde im Landkreis Bautzen im Südosten von Sachsen

Siehe auch:
 Wölmsdorf